Глебовский (до 2002 года — посёлок Глебовской птицефабрики) — посёлок в городском округе Истра Московской области. Население —  чел. (). С центром городского округа связан автобусным сообщением (автобус № 40 и № 46).
 
В 1934 году, вместе с началом строительства птицефабрики, был основан посёлок для её работников.

В 1994—2006 годах Глебовский был центром Букарёвского сельского округа, в 2006—2017 гг. — центром сельского поселения Букарёвское Истринского района.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта Истринского района Московской области
 

Населённые пункты городского округа Истра